Ири́на Серге́евна Гле́бова (род. 7 января 1981 года, Москва) — российский креативный продюсер, режиссёр и сценарист, театральный режиссёр, репортёр, журналист. Педагог, кандидат политических наук, член Союза писателей России с 2004.

Образование 
В 2001 году окончила Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина по специальности «журналист и редактор».

В 2003 году окончила Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина по специальности «режиссёр кино и телевидения».

В 2005 году в Дипломатической академии МИД России защитила кандидатскую диссертацию на тему «Развитие информационных технологий во внешнеполитической деятельности Российской Федерации: проблемы и перспективы». Присвоена учёная степень кандидат политических наук.

В 2007 году окончила ВГИК им. С. А. Герасимова по специальности «продюсер кино и телевидения».

В 2013 году окончила ВТУ им. Б. В. Щукина по специальности театральный режиссёр.

Преподавательская карьера 
С 2011 года преподаёт режиссуру телевидения в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина.

C 2011 года преподаёт мастерство режиссуры и технологии телепроизводства в Высшей национальной школе телевидения

С 2018 года назначена деканом продюсерского факультета института кино и телевидения

Телевидение 
Июнь 2016 — июнь 2017 — Телеканал «Спас»

 Креативный директор автор идеи более 30 проектов
 «Монастыри России»
 «Монастырская кухня»
 «С Божией помощью!»

Февраль 2012 — н.в. Красный квадратКреативный продюсер программы «Угадай мелодию»Креативный продюсер программы «Дёшево и сердито»

Октябрь 2011 — февраль 2012 АВК продакшн
 Режиссёр программы «Битва интерьеров»
Декабрь 2011
 Продюсер съёмок музыкального клипа «Прогноз погоды» feat. Кристина Орбакайте группы «Дискотека Авария»
Май 2008 — сентябрь 2011 ТелеФормат
 Креативный продюсер и режиссёр программы «Розыгрыш»
 Режиссёр программы «Галилео»
 Режиссёр программы «Реальный мир»
Август 2006 — Июнь 2008 Сохо Медиа
 Режиссёр программы «Контрольная закупка»
 Режиссёр программы «Всё под контролем»
Август 2003 — Август 2006 Амедиа
 Телевизионный Режиссёр сериалов: «Не родись красивой», «Моя прекрасная няня»
 Второй режиссёр исторических мелодрам: «Грехи отцов», «Талисман любви» 
 Директор школы актёрского мастерства Амедиа
 PR-менеджер сериала «Бедная Настя»
 PR-менеджер компании Амедиа
Май 2003 — Август 2006 «телеканал Спорт»
 Телевизионный режиссёр
Июнь 2001 — Январь 2002 «телеканал Культура»
 Режиссёр документальных фильмов
Октябрь 2000 — Июнь 2001 «Синебридж»
 PR-менеджер сериала «Простые истины»
Январь 2000 — Сентябрь 2000 «Телевизионная служба новостей»
 Репортёр новостей

Театр 
Май 2013 — «спектакль Икотка», по пьесе Владимира Зуева, режиссёр Ирина Глебова, актеры: Владимир Жуков и Владимир Чуприков.

Апрель 2011 — «спектакль Мамочки», по пьесе Владимира Зуева, режиссёр Вячеслав Терещенко — актриса, роль журналистки Лёли.

Награды 
Проекты Ирины Глебовой удостаивались многочисленных призов Академии российского телевидения «ТЭФИ».

 2004 — премия «ТЭФИ 2004» за сериал «Бедная Настя».
 2005 — премия «ТЭФИ 2005» за сериал «Моя прекрасная няня».
 2006 — премия «ТЭФИ 2006» за сериал «Не родись красивой».
 2018 — International festival «ZILANT» Лучшая режиссёрская работа — «ИКОТКА» — режиссёр Ирина Глебова, г. Москва, Студия ТУРАНДОТ
 2018 — FRANCE INDEPENDENT FILM FESTIVAL Лучшая режиссура «ИКОТКА» режиссёр Irina Glebova — Moscow, Russia
 2019 —V Всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ» Евгения Царенкова, «Нико Пиросмани. Грустная сказка», руководитель мастерской Глебова И. С.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Спектакля «Икотка» режиссёра Ирины Глебовой
 Компания «ТелеФОРМАТ»
 Ирина Глебова в журнале «Эпоха 21»
 Человек на своем месте. Ирина Глебова
 Ирина Глебова: От журналиста до креативного директора

Писатели России
Амедиа
Театральные режиссёры XXI века
Театральные режиссёры по алфавиту
Театральные режиссёры России
Кандидаты политических наук
Выпускники ВГИКа
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Преподаватели вузов Москвы
Члены Союза писателей Москвы
Члены Союза писателей России